Amir Reza Khadem – ex lottatore iraniano, specializzato nella lotta libera
 Bijan Khadem-Missagh – violinista, direttore d'orchestra e compositore austriaco
 Dorothy Khadem-Missagh – violinista austriaca
 Rasul Khadem Azghadi – ex lottatore iraniano, specializzato nella lotta libera